Никола Кувељић (Земун, 6. априла 1997) српски је фудбалер, који тренутно наступа за ТСЦ из Бачке Тополе, на позајмици из Висле Краков. Висок је 194 центиметра и игра у везном реду.

Статистика

Клупска

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 

Рођени 1997.
Српски фудбалери
Земунци
Спортисти из Београда
Фудбалери Јединства Сурчин
Фудбалери Јавора
Фудбалери Висле Краков
Фудбалери ТСЦ Бачке Тополе
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије